Herassymiwka (, russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine

 Herassymiwka (Nowomoskowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk
 Herassymiwka (Pokrowske), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske
 Herassymiwka (Semeniwka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Semeniwka
 Herassymiwka (Romny), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny